Ernest August (elektor Hanoweru) (1629–1698)
 Ernest August I (1771–1851)
 Ernest August (książę Cumberland) (1845–1923)
 Ernest August III Hanowerski (1887–1953)
 Ernest August Hanowerski (1914–1987)
 Ernest August V (ur. 1954)
 Ernest August Hanowerski (ur. 1983)

Zobacz też